Le Piège de l'amour peut désigner plusieurs œuvres :
Le Piège de l'amour, film d'Alexandre Ryder (1920) ;
L'Étrange Monsieur Steve ou Le Piège de l'amour, film de Raymond Bailly (1957).